Ignacy Sarnecki (1923–2017) – polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, powojenny działacz kombatancki
 Ignacy Sarnecki (1929–2017) – polski działacz powojennego podziemia antykomunistycznego, ratownik wodny